Nedeczky Gáspár (1775–1839) megyei főjegyző
 Nedeczky Gáspár (1822–1893) római katolikus plébános